Tichodroma může být:
Tichodroma – monotypický rod malého pěvce; jediný druh zedníček skalní (Tichodroma muraria)
Tichodroma (časopis) – ornitologický časopis Slovenskej ornitologickej spoločnosti  * odkaz na stránky časopusu